Сезон 1990/91 стал для «Милана» 57-м в Чемпионате Италии. В этом сезоне клуб во второй раз подряд стал обладателем Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка. В Серии А «Милан» завоевал второе место. В конце этого сезона команду покинул ее главный тренер Арриго Сакки, возглавлявший клуб с 1987 года.  

Летом 1990 года состав команды пополнили игроки «Чезены»: вратарь Себастьяно Росси и центральный нападающий Массимо Агостини, а также полузащитник «Бари» Анджело Карбоне. Одновременно с этим «Милан» покинул целый ряд футболистов, среди которых — голкиперы Франченско Антониоли и Джованни Галли, полузащитники Диего Фузер и Диметрио Альбертини, форвард Стефано Боргово.     

29 ноября 1990 года «Милан» в ответной встрече финала Суперкубка УЕФА, после ничьей 1:1, победил «Сампдорию» со счетом 2:0. Голы в этой игре у «россонери» забили Рууд Гуллит и Франк Райкард,      

9 декабря 1990 года на «Национальном стадионе» в Токио в матче за Межконтинентальный кубок «Милан» обыграл победителя Кубка Либертадорес 1990 года «Олимпию» из Асунсьона со счетом 3:0 — два гола забил Франк Райкард и один — Джованни Строппа. Этот трофей стал третьим в истории «россонери».      

20 марта 1991 года во время ответного гостевого матча четвертьфинала Кубка чемпионов УЕФА с французским «Марселем», вице-президент «Милана» Адриано Галлиани запретил выходить команде на поле, после вынужденного перерыва игры, связанного с проблемами освещения на стадионе хозяев. В результате, 28 марта контрольно-дисциплинарная комиссия УЕФА присудила техническую победу «Марселю» (3:0)  и наложила годичную дисквалификацию на участие «россонери» в еврокубках,        

В Серии А «Милан» уступил первенство «Сампдории», и, обойдя «Интер» по разнице мячей, занял второе место.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Зима

Трансферные сделки не совершались

Ушли из клуба

Лето

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

2-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Кубок чемпионов

2-й раунд

1/4 финала 

Игра была остановлена в дополнительное время из-за того, что два из четырёх прожекторов на стадионе сломались. Через 15 минут, когда все было восстановлено, «Милан» отказался выходить на поле. «Марселю» была отдана техническая победа, а «Милану» запретили участвовать в розыгрыше кубка 1991/92.

Суперкубок УЕФА

Межконтинентальный кубок

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Литература

Примечания